11-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 85 километров состоялась 24 сентября 1944 года. Победу одержал французский велогонщик Эмиль Каррара.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1944 на FirstCycling
 
 
  

Спорт во Франции в 1944 году
Сентябрь 1944 года
1944 год в велоспорте